Yunus Emre-moskee (Almelo)
Yunus Emre-moskee (Delfzijl)
Yunus Emre-moskee (Sledderlo, Genk)
Yunus Emre-moskee (Willebroek)